1868 Thersites – asteroide della fascia principale
 Thersites – genere di molluschi gasteropodi della famiglia Camaenidae
 Thersites – nome in greco di Tersite, antieore dell'Iliade